Steinwasser ist ein geographischer Name:

 Steinwasser (Gadmerwasser), rechter Zufluss des Gadmerwassers zwischen Wyssemad und Stapf, beide Gemeinde Innertkirchen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Steinwasser, deutscher Name des ehemaligen Dorfes Kamenná Voda, Gemeinde Bečov (deutsch Hochpetsch), Bezirk Most, Region Ústecký kraj (deutsch Aussiger Region), Tschechien